Појам Арона може да се односи на:
 Арона (Шпанија),
 Арона (Пенсилванија),
 Арона (Новара),